Os Jogos da Boa Vontade de 1998 foi a quarta edição do evento multiesportivo criado pelo magnata das comunicações norte-americano Ted Turner, que ocorreram entre os dias 19 de julho a 2 de agosto de 1994 na cidade de Nova York nos Estados Unidos.

Quadro de medalhas 

Jogos da Boa Vontade
Eventos multiesportivos de 1998
Desporto nos Estados Unidos em 1998